El término fiofío grande puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Elaenia spectabilis de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología,
 Un nombre común de la especie de ave Elaenia dayi.